Kaczorowski ist der Familienname von:

 Błażej Kaczorowski (* 1983), polnischer Politiker (PPP)

 Ryszard Kaczorowski (1919–2010), polnischer Politiker